Carapinae — підродина ошибнеподібних риб родини карапусових (Carapidae).

Класифікація 
Підродина включає 28 видів у чотирьох родах:
 Carapus Rafinesque, 1810
 Carapus acus (Brünnich, 1768) 
 Carapus bermudensis (J. M. Jones, 1874)
 Carapus dubius (Putnam, 1874) 
 Carapus mourlani (Petit, 1934)
 Carapus sluiteri (M. C. W. Weber, 1905)
 Echiodon Thompson, 1837
 Echiodon anchipterus J. T. Williams, 1984 
 Echiodon atopus M. E. Anderson, 2005
 Echiodon coheni J. T. Williams, 1984
 Echiodon cryomargarites Markle, J. T. Williams & Olney, 1983 
 Echiodon dawsoni J. T. Williams & Shipp, 1982
 Echiodon dentatus (G. Cuvier, 1829)
 Echiodon drummondii W. Thompson, 1837
 Echiodon exsilium Rosenblatt, 1961 
 Echiodon neotes Markle & Olney, 1990
 Echiodon pegasus Markle & Olney, 1990
 Echiodon prionodon Parmentier, 2012
 Echiodon pukaki Markle & Olney, 1990
 Echiodon rendahli (Whitley, 1941) 
 Encheliophis Müller, 1842
 Encheliophis boraborensis  (Kaup, 1856) 
 Encheliophis chardewalli Parmentier, 2004
 Encheliophis gracilis (Bleeker, 1856)
 Encheliophis homei (J. Richardson, 1846) 
 Encheliophis sagamianus (S. Tanaka (I), 1908)
 Encheliophis vermicularis J. P. Müller, 1842
 Encheliophis vermiops Markle & Olney, 1990
 Onuxodon J.L.B. Smith, 1955
 Onuxodon fowleri (J. L. B. Smith, 1955) 
 Onuxodon margaritiferae (Rendahl, 1921) 
 Onuxodon parvibrachium (Fowler, 1927)

Примітки 

Карапусові
Підродини риб